Anding Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Anding Branch (Russell Creek), Fluss im Bundesstaat Mississippi
 Anding Branch (Wilson Lake), Fluss im Bundesstaat Texas